Blumentrost ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Blumentrost (* vor 1300 in Schwäbisch Hall; † nach 1361), Würzburger Mediziner und Scholastiker; siehe Geschichte der Hirnforschung#Die Idee der funktionellen Lokalisation
 Heinrich V. Blumentrost († 1455), deutscher Zisterzienserabt
 Johann Deodat Blumentrost, Johannes Deodatus Blumentrost (geb. 1676, oder (nach anderen Quellen) 1678; † 1756), ab 1707 Leibarzt der Gemahlin Peters des Großen
 Laurentius Blumentrost der Ältere (1619–1705), Leibarzt des Zaren 
 Laurentius Blumentrost der Jüngere (1692–1755), (Lorenz Blumentrost, Robert Lorenz Blumentrost, Laurenz Blumentrost, Lawrentij Lawrentjewitsch Blumentrost), Mediziner und erster Präsident der Russischen Akademie der Wissenschaften